schwarzafrikanisch steht für:
 die Region Afrikas südlich der Sahara (Schwarzafrika) betreffend, siehe Subsahara-Afrika
 die als Schwarzafrikaner bezeichnete Bevölkerungsgruppe betreffend
 die Musik der Schwarzafrikaner betreffend, siehe Traditionelle afrikanische Musik
 Schwarzafrikanische Küche, Kochstil und kulinarische Spezialitäten Schwarzafrikas